Терно́вский се́льский о́круг

Белгородская область 

 Терновский сельский округ Яковлевского района

Краснодарский край 

 Терновский сельский округ Тихорецкого района

См. также 
 Терновский сельсовет — сельсовет, Еланский район, Волгоградская область
 Терновский сельсовет — сельсовет, Камышинский район, Волгоградская область
 Терновский сельсовет — сельсовет, Фроловский район, Волгоградская область
 Терновский сельсовет — сельсовет, Новохопёрский район, Воронежская область
 Терновский сельсовет — сельсовет, Острогожский район, Воронежская область
 Терновский сельсовет — сельсовет, Терновский район, Воронежская область
 Терновский сельсовет — сельсовет, Шолоховский район, Ростовская область